Yankee (scheldwoord), een bijnaam, of soms scheldwoord, voor een inwoner van de Verenigde Staten van Amerika
een speler of fan van de New York Yankees, een Amerikaans honkbalteam
Yankee (Schenectady), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Yankee (St. Louis), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Het woord uit het NAVO-spellingsalfabet voor de letter "Y"
Yankee-klasse, een Russische klasse van atoomonderzeeërs, geconstrueerd vanaf 1968
Yankee (The Bridge), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Bridge
Yankee (stripalbum)

Personen met de achternaam Yankee
Daddy Yankee, een Puerto Ricaanse reggeaton artiest